Rävsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rävsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (19,1 ha)
Rävsjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (8,39 ha)
Rävsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (6,35 ha)
Norra Rävsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (20,6 ha)
Södra Rävsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (17,1 ha)
Yttre Rävsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (5,69 ha)
Rävsjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (60,9 ha)
Rävsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (27,2 ha)
Rävsjön (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (15,1 ha)

Se även
Rävasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn